SimCity (computerspelserie), een serie van simulatiecomputerspellen
 SimCity (1989), het eerste deel uit de SimCity-serie
 SimCity 2000, het tweede spel uit de reeks
 SimCity 3000, opvolger van het spel hierboven vermeld
 SimCity 4, het vierde spel van SimCity
 SimCity 4: Rush Hour, een uitbreiding van SimCity 4
 SimCity Societies, het vijfde spel uit de reeks dat soms ook als een spin-off gezien wordt
 SimCity DS, een spel voor Nintendo DS
 SimCity (2013), het voorlaatste deel uit de SimCity-serie dat ook wel SimCity 5 wordt genoemd